Epinay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Épinay-sur-Seine, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France, 
 Épinay-sur-Duclair, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Épinay-sous-Sénart, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Épinay, departementet Eure i regionen Normandie,